Molekulska formula -{C21H30O3}- se može odnositi na:

 11-Deoksikortikosteron
 11-Hidroksi-THC
 17-Hidroksiprogesteron
 16-O-Metilkafestol